Khiêm peut faire référence à :

Patronymes 
 Nguyên Binh Khiêm (1491-1585), lettré vietnamien.
 Pham Gia Khiem (né en 1944), homme politique vietnamien.
 Phạm Duy Khiêm (1908–1974), écrivain vietnamien et ambassadeur de la République du Viêt Nam en France.
 , général quatre étoiles du Sud-Viêt Nam.

Toponymes 
 Le Tombeau de Tự Đức ou domaine de Khiem, accueille la sépulture de l'empereur Tự Đức au Viet-Nam. Il comporte le lac Luu Khiem ; l’îlot de Tinh Khiem ; les pavillons Du Khiem, Xung Khiem, Xung Khiem Ta et Du Khiem Ta, Y Khiem et Tri Khiem ; les temples Chap Khiem et  Chi Khiem ; la porte Vi Khiem... et de nombreux autres bâtiments portant ce nom.